Copa América 2021 – 47. edycja piłkarskiego Copa América organizowana przez CONMEBOL. Turniej odbywał się w Brazylii między 13 czerwca a 10 lipca. Począwszy od tej edycji, turniej będzie organizowany tylko co cztery lata, aby zgrać się czasowo z mistrzostwami Europy. Tytułu broniła Brazylia, która wygrała poprzednią edycję w 2019. Turniej miał pierwotnie odbywać się od 12 czerwca do 12 lipca 2020 w Argentynie i Kolumbii jako Copa América 2020. 17 marca 2020 CONMEBOL ogłosił, że z powodu pandemii COVID-19 turniej został przełożony na rok 2021, w związku z decyzją UEFA o przełożeniu UEFA Euro 2020 na 2021. Mistrzostwo zdobyła Argentyna.

20 maja 2021 Kolumbia została usunięta jako współgospodarz z powodu problemów politycznych w kraju, natomiast 30 maja 2021 Argentyna wycofała się z roli gospodarza z powodu problemów związanych z goszczeniem turnieju z powodu pandemii COVID-19. Następnego dnia CONMEBOL zdecydował, że turniej odbędzie się w Brazylii.

Wybór gospodarza 
Turniej odbył się na 4 stadionach w 4 różnych miastach. W dniu 20 listopada 2019 r. CONMEBOL opublikował dokument potwierdzający 8 miejsc, Estadio Mario Alberto Kempes w Córdobie, Estadio Malvinas Argentinas w Mendozie, Estadio Monumental w Buenos Aires, Estadio Ciudad de La Plata w La Plata, Estadio Olímpico Pascual Guerrero w Cali, Atanasio Girardot Stadium w Medellín, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez w Barranquilla i Estadio El Campín w Bogocie. Co więcej, Estadio San Juan del Bicentenario w San Juan i Estadio Hernán Ramírez Villegas w Pereira również zostali nominowani, ale nie zostali potwierdzeni.

W dniu 3 grudnia 2019 r., przed losowaniem, wiadomo było, że Estadio Único w Santiago del Estero zostało włączone do turnieju jako jedno z miejsc argentyńskich.

20 maja 2021 Kolumbia została usunięta z roli gospodarza turnieju z powodu trwających protestów przeciwko prezydentowi Ivánowi Duque Márquezowi.

31 maja 2021 roku z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 postanowiono o odebraniu turnieju Argentynie.

Uczestnicy 
Wszystkie dziesięć drużyn narodowych CONMEBOL weźmie udział w turnieju, podzielonym na dwie strefy geograficzne dla fazy grupowej.

W czerwcu 2019 r. CONMEBOL oficjalnie zatwierdziła udział Australii i Kataru jako dwóch zaproszonych drużyn, które były zwycięzcami w ostatnich edycjach Pucharu Azji. Australia będzie debiutować w Copa América, a Katar zagra po raz drugi, ponieważ brał już udział w poprzedniej edycji.

Reprezentacja Australii i Kataru wycofały się z turnieju, z powodu kolizji z terminarzem eliminacji mistrzostw świata. 

  
 
  (gospodarz i obrońca tytułu)

Stadiony

Sędziowie

Składy 

Każda z 10 reprezentacji musi zgłosić do udziału w Copa América 2021 23 zawodników.

Losowanie 
Drużyny z CONMEBOL, podzielono na Strefę Północną i Strefę Południową, którą ogłoszono 9 kwietnia 2019 r.. Losowanie fazy grupowej odbyło się 3 grudnia 2019 r. w Kartagena, Kolumbia decydowała o strefach dwóch zaproszonych drużyn, Australii i Kataru, a także o harmonogramie obu grup. Argentyna i Kolumbia zostały automatycznie odpowiednio przedzielone  do grup A i B. Meczem otwierający turniej było spotkanie pomiędzy Brazylią, a Wenezuelą.

Faza grupowa 
Po cztery zespoły z każdej grupy awansują do ćwierćfinału.

Po wycofaniu się reprezentacji Australii i reprezentacji Kataru, harmonogram rozgrywek został skrócony i ogłoszony 15 marca 2021 r..

Grupa A (Strefa Południowa)

Grupa B (Strefa Północna)

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 
MISTRZ COPA AMÉRICA 2021

ARGENTYNA

PIĘTNASTY TYTUŁ

Kartki 

Na podstawie:

Klasyfikacja końcowa 
Uwaga: Rozstrzygnięcie meczu w rzutach karnych uznaje się jako remis i obu drużynom dodaje się 1 pkt.

Nagrody

XI turnieju

Zdobywcy bramek 
 4 bramki
 Lionel Messi
 Luis Díaz

 3 bramki
 Lautaro Martínez
 Gianluca Lapadula

 2 bramki

 1 bramka

 Gole samobójcze

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CONMEBOL
Copa América 2021